Die Abkürzung AVD steht für:
 Allgemeiner Vollzugsdienst (Justizbeamte im mittleren Dienst)
 Android Virtual Device, Abbilddateien der Android-Plattform, die auf einer virtuellen Maschine (Emulator) ausgeführt werden können
 Association des Volontaires pour le Développement
  Aulis Verlag Deubner (deutscher Schulbuchverlag; seit November 2008 als Aulis Verlag Teil der  STARK Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG)
 Avord, Flughafen in Frankreich nach dem IATA-Code
 Aqua-Vermiculit-Dispersion, ein Löschmittel für Metallbrände aus wässriger Dispersion von blättrigen Glimmer-Flocken

Die Abkürzung AvD steht für:
 Arzt vom Dienst (Militär, Psychiatrie), vgl. auch Diensthabender
 Automobilclub von Deutschland

AVD